UEFA Europa League finalen 2016 var en fodboldkamp, der blev spillet 18. maj 2016. Kampen blev spillet på St. Jakob-Park i Basel, og skulle finde vinderen af UEFA Europa League 2015-16. Den var kulminationen på den 45. sæson i Europas næststørste klubturnering for hold arrangeret af UEFA, og den syvende finale siden turneringen skiftede navn fra UEFA Cup til UEFA Europa League.

Finalen havde deltagelse af engelske Liverpool og spanske Sevilla, med sidstnævnte som vinder med 3-1. Dette var Sevillas tredje Europa League-sejr i træk, samt den femte sejr i turneringen på ti år, efter at de vandt finalerne i 2006, 2007, 2014 og 2015.

Kampen blev ledet af den svenske dommer Jonas Eriksson.

Spillested 
UEFAs eksklusiv-komite bestemte på et møde den 18. september 2014 i Nyon, at St. Jakob-Park i Basel skulle være vært for finalen. Det var første gang siden 1984 at en finale i en af de europæiske klubturneringer skulle afvikles i byen. Dengang mødtes Juventus og FC Porto i finalen i UEFA Pokalvindernes Turnering på St. Jakob Stadium, som i 1998 blev revet ned, og erstattet af det nuværende stadion i 2001.

Kampen

Detaljer

Se også 
 UEFA Champions League finalen 2016

Referencer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Europa League på UEFAs hjemmeside 

2016
Finalen 2016
Fodbold i 2016
Sport i Basel
Liverpool F.C.
Sevilla FC